Headspace (englisch Kopfraum) bezeichnet:
 Headspace-Analyse, auch Dampfraumanalyse, Methode zur Ermittlung der Konzentration flüchtiger Stoffe einer Lösung
 Headspace oder Ullage, in der Seeschifffahrt den freien Raum zwischen der Oberfläche einer Flüssigkeit in einem Tank und dem oberen Abschluss des Tanks
 Headspace (Film, 2003), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Mia Olin aus dem Jahr 2003
 Headspace (Film, 2005), US-amerikanischer Horrorfilm von Andrew van den Houten aus dem Jahr 2005
 Headspace (Ashton-Nyte-Album), ein Musikalbum von Ashton Nyte aus dem Jahr 2005
 Headspace (Pulse-Ultra-Album), Musikalbum von Pulse Ultra aus dem Jahr 2002
 Headspace (Band), eine britische Progressive-Metal-Band
 Headspace (Unternehmen), ein Anbieter von Meditations-Podcasts